Kong Christian IX's Bisættelse kan henvise til:

 Kong Christian IX's Bisættelse (dokumentarfilm af Ole Olsen) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1906 af Ole Olsen.
 Kong Christian IX's Bisættelse (dokumentarfilm af Peter Elfelt) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1906 af Peter Elfelt